El Rio (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
El Rio (Bobbejaanland), een Rapid River in het Belgische attractiepark Bobbejaanland